Michèle Delaire (19?-), tireuse française.
 Philippe Delaire (1961-1989), gangster français.
 Pierre Delaire (1919-1985), écrivain français espérantiste.
 Suzy Delair, de son vrai nom Suzanne Pierrette Delaire (1917-2020), actrice et chanteuse française.
Patronyme français